Михаил Костюк:
 Костюк, Михаил Дмитриевич (род. 1961) — украинский управленец железнодорожного транспорта.
 Костюк, Михаил Павлович  (1940—2019) — белорусский историк и педагог, академик НАН РБ.